Kehinde ist der Familienname folgender Personen:

 Lanre Kehinde (* 1994), nigerianischer Fußballspieler
 Paul Kehinde (* 1988), nigerianischer Athlet